Czarny Grzbiet – grzbiet górski w paśmie Karkonoszy w Sudetach Zachodnich
 Czarny Grzbiet – góra w Masywie Śnieżnika w Sudetach Wschodnich
 Czarny Grzbiet – północno-wschodnie ramię Czarnego Szczytu w słowackich Tatrach Wysokich